Palazzo Alfieri – palazzo di Asti
 Palazzo Alfieri – palazzo dell'Aquila